Miloševo bezeichnet drei unterschiedliche Ortschaften in Serbien:

 in der Opština Negotin im Okrug Bor, siehe Miloševo (Negotin)
 in der Opština Obilić im Okrug Kosovo, siehe Miloševo (Obilić)
 in der Opština Jagodina im Okrug Pomoravlje, siehe Miloševo (Jagodina)